Varga Ildikó (1937-2018) könyvtáros
 Varga Ildikó (1954) atléta, gerelyhajító (Vasas)
 Varga Ildikó (Pusztai-Vargaként is ?-) költő, műfordító (finn)
 Varga Ildikó (1981) atléta, diszkoszvető (Gödöllői SE)
 Varga Ildikó (?) drámapedagógus, 2004-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

Jegyzetek